Die M 10 ist eine Fernstraße in Belarus. Sie führt von Kobryn in westlicher Richtung über Homel zur russischen Grenze bei Slynka. Im sowjetischen Fernstraßennetz war sie Teil der M 13.

Verlauf

Weblinks 

Fernstraße in Belarus
Verkehr (Breszkaja Woblasz)
Verkehr (Homelskaja Woblasz)
M Belarus010